Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Barbados. IJsland heeft geen ambassade in Barbados.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Barbados
IJslandse